Андре́й Мельничу́к: Мельничук, Андрей Фёдорович (1954—2019) — советский и российский историк и археолог.
 Мельничук, Андрей Ярославович (род. 1978) — украинский футболист.